

Patronyme 

 Asen Velikov (1986-), joueur de basket-ball bulgare.
 Petar Velikov (1951-), joueur d'échecs bulgare.
 Radoslav Velikov (), lutteur bulgare spécialiste de la lutte libre.
 Veselin Velikov (1977-), joueur de football bulgare.